Lietzen bezeichnet:

 Lietzen, Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Lietzen (Stechow-Ferchesar), Wüstung südwestlich von Stechow (Stechow-Ferchesar), Landkreis Havelland, Brandenburg, siehe unter 12-Hufen-Dörfer

Lietzen ist der Familienname folgender Personen:

 Feike Lietzen (* 1893; † 1970), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lietze
 Litzen
 Liezen